Antonio Draghi – włoski kompozytor i librecista barokowy
 Mario Draghi – włoski ekonomista, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy